Фішман — єврейське та англійське прізвища, яке походить від слова рибалка.

Походження 

Прізвище Фішман відноситься до поширеного типу англійських прізвищ.

Прізвище Фішман утворена від двох англійських слів: Fish, що в перекладі на українську мову означає «риба» і Man — «людина». Можливо, прізвиськом Фішман, що лягло в основу даного прізвища, прозивали рибалок. Таким чином, це прізвище відноситься до так званих «професійних» іменуваннь, що вказує на рід діяльності людини.

Відомі носії 

 Фішман Борис Семенович (1906—1964) — радянський скрипаль.
  Фішман Віра Соттарівна (більш відома під прізвищем  Клопотовська ; бл. 1873-?) — оперна і камерна співачка (драматичне сопрано і меццо-сопрано), педагог.
 Фішман Володимир Юхимович (. 1946 р.) — російський політик-комуніст.
 Фішман Давид Абрамович (1917—1991) — радянський фізик-ядерник, Герой Соціалістичної Праці.
 Фішман Джошуа (Шіклі; 1926—2015) — американський соціолог та лінгвіст.
 Фішман Жан-Луї — карикатурист французького автоспортивного видання «Auto Hebdo».
  Фішман Ізяслав Борисович (псевдонім  Борисов , 1933—2011) — радянський театральний режисер.
 Фішман Костянтин Вікторович (. 1977 р.) — російський футболіст.
 Фішман Макс Шахнович (1915—1985) — молдавський піаніст, композитор, музичний педагог.
 Фішман Марк Веніамінович (1919—2003) — радянський учений-петрограф, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.
 Фішман Михайло Володимирович (. 1972) — російський журналіст.
 Фішман Ольга Лазарівна (1919—1986) — радянська літературознавець-синолог.
 Фішман Ольга Михайлівна (. 1946 р.) — російський етнолог, етнограф, доктор історичних наук.
 Фішман Петро Аронович (. 1955) — радянський і російський скульптор.
  Фішман Волтер (більш відомий під прізвищем  Паркс ; . 1951) — американський кінопродюсер, сценарист.
 Фішман Еліезер (. 1943) — ізраїльський підприємець.
 Фішман Яків Лейбович (1913—1983) — головний рабин Московської Хоральної Синагоги в 1970-х рр.
 Фішман Яків Мойсейович (1887—1961) — російський революціонер, політичний і військовий діяч, вчений-хімік.

Складові прізвища 
 Маймон Фішман Ієгуда-Лейб (Лейб Мойсейович Фішман '; 1875—1962) — ізраїльський державний і громадський діяч, рабин.
 Фішман-Маймон Ада (Ада Мойсеївна Фішман''; 1893—1973) — ізраїльський громадський і політичний діяч.

Примітки 

Англійські прізвища